Pertunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pertunsaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Pertunsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar